Соревнования по плаванию на летних Олимпийских играх 1960 года проводились как среди мужчин, так и среди женщин. Впервые были проведены состязания в комбинированной эстафете 4×100 м (как среди мужчин, так и среди женщин).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Результаты

Женщины

100 м вольным стилем

400 м вольным стилем

100 м на спине

200 м брассом

100 м баттерфляем

Эстафета 4×100 м вольным стилем

Эстафета 4×100 м комбинированная

Мужчины

100 м вольным стилем

400 м вольным стилем

1500 м вольным стилем

100 м на спине

200 м брассом

200 м баттерфляем

Эстафета 4×200 м вольным стилем

Эстафета 4×100 м комбинированная

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com

Соревнования на летних Олимпийских играх 1960
Международные соревнования по плаванию в Италии